Оглторп има више значења:
 Округ Оглторп (Џорџија)
 Оглторп (Џорџија)